Not Fade Away může být:

 „Not Fade Away“ (píseň) – píseň Buddyho Hollyho z roku 1957
 Not Fade Away (Remembering Buddy Holly) – album různých umělců z roku 1996 věnované Buddymu Hollymu
 Not Fade Away (film) – film režiséra Davida Chase z roku 2012
 Not Fade Away (album, Nitty Gritty Dirt Band) – album skupiny Nitty Gritty Dirt Band z roku 1992
 Not Fade Away (album, David Kitt) – album písničkáře Davida Kitta z roku 2006
 Not Fade Away (Angel) – epizoda televizního seriálu Angel